Christoffer Mogensen Gøye (eller Gjøe) er navnet på flere personer:
 Christoffer Mogensen Gøye (død 1584) til Gunderslevholm (død 1584) – dansk godsejer
 Christoffer Mogensen Gøye (død 1652) til Gunderslevholm (1584-1652) – dansk godsejer